Schirjajew oder Schyrjajew (männliche Form) bzw. Schirjajewa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Nikolajewitsch Schirjajew (* 1934), russischer Mathematiker
 Alexandra Alexandrowna Schirjajewa ('* 1983), russische Beachvolleyballspielerin
 Andrei Wladimirowitsch Schirjajew († 2013), russischer Dichter
 Boris Nikolajewitsch Schirjajew (1889–1959), russischer Schriftsteller, GULag-Häftling, Nazi-Kollaborateur und Emigrant
 Jewhen Schyrjajew (* 1989), ukrainisch-schweizerischer Eishockeyspieler

 Sergei Jurjewitsch Schirjajew (* 1983), russischer Skilangläufer
 Walerij Schyrjajew (* 1963), ukrainisch-schweizerischer Eishockeyspieler